Die Virginia Slims of Florida 1987 waren ein Tennisturnier der Damen in Boca Raton. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1987 und fand vom 14. bis 22. Februar 1987 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Helena Suková mit 6:2 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Swetlana Parchomenko / Larisa Neiland mit 6:0, 3:6 und 6:2 gegen Chris Evert / Pam Shriver.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1987
Tennisturnier in Boca Raton